Le tournoi de tennis de Knokke-Heist est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2001, classée en catégorie Tier IV, se dispute à Knokke-Heist du 16 au .

Iroda Tulyaganova remporte le simple dames. En finale, elle bat Gala León García, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Virginia Ruano Pascual et Magüi Serna.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Knokke-Heist
 Saison 2001 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2001
Knokke-Heist
Sport en Belgique en 2001
Tennis en juillet 2001